

События 
 20 марта 1945 года в Риге была учреждена первая в Латвии музыкальная школа для особо одарённых детей, которой в 1950 году было присвоено имя латышского композитора Эмиля Дарзиня.
Золотыми лауреатами Третьего всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве стали пианисты Святослав Рихтер, Виктор Мержанов и виолончелист Мстислав Ростропович
 Анатолием Новиковым написана песня «Эх, дороги…» на стихи Льва Ошанина
Появились песни:
 «Казаки в Берлине» (муз. бр. Покрасс, сл. Ц. Солодарь)
 «Ехал я из Берлина» (муз. И. Дунаевский, сл. Л. Ошанин)
 «Давно мы дома не были» (муз. В. Соловьёв-Седой, сл. А. Фатьянов)
 «Услышь меня, хорошая» (муз. В. Соловьёв-Седой, сл. М. Исаковский)
 «Дорога на Берлин» (муз. М. Фрадкин, сл. Е. Долматовский)
 «Песенка фронтового шофёра» (Эх, путь-дорожка) (муз. Б. Мокроусов, сл. Н. Лабковский)
 «Когда проходит молодость» (муз. В. Сорокин, сл. А. Фатьянов)
 «Ой, родился Бетховен…» (муз. И.Толкунова, сл. П,Татьянова, официальное исполнение Ю.Картюнской)

Выпущенные альбомы 
 Бинг Кросби — «Merry Christmas»
 Юлия Картюнская — «Устами народа»

Классическая музыка 
 Сэмюэл Барбер — «Концерт для виолончели»
 Джордж Крам — «Four Pieces for violin and piano», «Four Songs for voice, clarinet and piano» и «Соната для пианино»
 Рихард Штраус — «Metamorphosen for 23 solo strings»
 Игорь Стравинский — «Ebony Concerto for clarinet and jazz band» и «Скерцо в русском стиле»
 Дмитрий Шостакович — «Симфония № 9»

Родились

Январь 
 1 января — Луиджи Альберто Бьянки (ум. ) — итальянский скрипач и альтист
 3 января — Стивен Стиллз — американский певец, автор песен и мультиинструменталист, участник групп Buffalo Springfield и Crosby, Stills, Nash & Young
 4 января — Веса-Матти Лойри (ум. ) — финский актёр, певец и флейтист
 10 января — Род Стюарт — британский певец, автор песен и продюсер, вокалист групп The Jeff Beck Group и Faces
 11 января — Тони Кэй — британский музыкант, клавишник группы Yes
 12 января
 Анатолий Пономаренко (ум. ) — советский и российский оперный певец (баритон)
 Андрей Шишлов (ум. ) — советский и российский скрипач и музыкальный педагог
 14 января — Адисс Хармандян (ум. ) — ливано-армянский и американский певец и композитор
 15 января — Виталий Ходош (ум. ) — советский и российский композитор и музыкальный педагог
 17 января — Иван Карабиц (ум. ) — советский и украинский композитор, дирижёр и музыкальный педагог
 18 января — Бенард Игнер (ум. ) — американский джазовый певец, музыкант, композитор и продюсер
 21 января — Нина Абт-Нейферт (ум. ) — советская и российская оперная певица (сопрано) и педагог

Февраль 
 6 февраля — Боб Марли (ум. ) — ямайский гитарист, певец и композитор
 14 февраля — Вик Бриггс (ум. ) — британский музыкант, гитарист группы Eric Burdon and the Animals
 17 февраля — Улла Пиа (ум. ) — датская певица и актриса
 19 февраля — Юрий Антонов — советский и российский эстрадный певец и композитор
 27 февраля — Наталья Попович (ум. ) — советский и российский хормейстер, главный хормейстер театра «Новая опера» (1991—2017)

Март 
 6 марта —  — британский музыкант, барабанщик группы The Zombies
 14 марта —  — американский музыкант, саксофонист и флейтист группы Chicago
 15 марта — Юрий Романов (ум. ) — советский и российский композитор, педагог и концертмейстер
 21 марта —  — американская певица и музыкант, вокалистка и клавишница группы Sly & the Family Stone
 22 марта — Пит Андерсон (ум. ) — советский и латвийский певец и гитарист
 23 марта — Франко Баттиато (ум. ) — итальянский композитор, эстрадный певец, музыкант, художник и режиссёр
 25 марта — Георгий Мамиконов (ум. ) — советский и российский музыкант и певец, основатель и руководитель группы «Доктор Ватсон»
 30 марта — Эрик Клэптон — британский гитарист, певец и автор песен, участник групп The Yardbirds и Cream

Апрель 
 2 апреля — Ричард Тарускин (ум. ) — американский музыковед и музыкальный критик
 3 апреля
 Виталий Газинский (ум. ) — советский и украинский дирижёр, композитор и музыкальный педагог
 Катрин Спаак (ум. ) — французская и итальянская актриса и певица
 9 апреля — Стив Гэдд — американский барабанщик
 11 апреля — Иван Пономаренко (ум. ) — советский и украинский оперный певец (баритон)
 14 апреля — Ричи Блэкмор — британский гитарист, участник групп Deep Purple, Rainbow и Blackmore’s Night
 19 апреля — Андрей Меньшиков (ум. ) — советский и российский поэт, драматург и сценарист, автор текстов песен
 21 апреля — Диана Дарви (ум. ) — британская певица, актриса и танцовщица
 24 апреля
 Дуг Клиффорд — американский музыкант, основатель и барабанщик группы Creedence Clearwater Revival
 Роберт Найт (ум. ) — американский певец
 25 апреля
  — американский музыкант, бас-гитарист группы Creedence Clearwater Revival
 Бьорн Ульвеус — шведский певец, музыкант и композитор, гитарист и вокалист группы ABBA
 30 апреля — Мими Фаринья (ум. ) — американская певица и автор песен

Май 
 6 мая — Боб Сигер — американский певец, музыкант и автор песен
 9 мая — Павел Слободкин (ум. ) — советский и российский композитор, продюсер, режиссёр и педагог, основатель и руководитель ВИА «Весёлые ребята»
 12 мая
 Иэн Маклэган (ум. ) — британский музыкант, клавишник групп Small Faces и Faces
 Кит Олсен (ум. ) — американский продюсер и звукорежиссёр
 14 мая — Григорий Жислин (ум. ) — советский и российский скрипач, альтист и музыкальный педагог
 17 мая — Николай Зиновьев (ум. ) — советский и российский поэт-песенник
 19 мая — Пит Таунсенд — британский музыкант, певец и композитор, основатель, гитарист и автор песен группы The Who
 28 мая — Джон Фогерти — американский певец и музыкант, вокалист, гитарист и автор песен группы Creedence Clearwater Revival
 29 мая — Гэри Брукер (ум. ) — британский музыкант и композитор, основатель, вокалист и клавишник группы Procol Harum

Июнь 
 7 июня —  (ум. ) — американский певец и автор песен
 11 июня — Александр Корчагин (ум. ) — советский и российский виолончелист и музыкальный педагог
 14 июня
 Род Арджент — британский певец, музыкант и композитор, основатель, клавишник и вокалист групп The Zombies и Argent
 Ойтожихон Шобдонова (ум. ) — советская и киргизская актриса и певица
 24 июня — Колин Бланстоун — британский певец, музыкант и автор песен, вокалист группы The Zombies
 25 июня — Карли Саймон — американская певица и автор песен

Июль 
 1 июля — Дебби Харри — американская певица и автор песен, вокалистка группы Blondie
 4 июля — Дэвид Макуильямс (ум. ) — североирландский певец, автор-исполнитель и гитарист
 18 июля — Дэнни Маккаллох (ум. ) — британский музыкант, бас-гитарист группы Eric Burdon & The Animals
 20 июля — Джон Лодж — британский музыкант, бас-гитарист, вокалист и автор песен группы The Moody Blues
 22 июля —  (ум. ) — канадский актёр и певец

Август 
 12 августа — Валерий Калинин — российский хоровой дирижёр
 19 августа — Иэн Гиллан — британский певец и автор песен, вокалист группы Deep Purple
 24 августа
 Коля Васин (ум. ) — советский и российский музыковед, коллекционер и писатель
 Кен Хенсли (ум. ) — британский рок-музыкант, клавишник, гитарист и вокалист группы Uriah Heep
 29 августа — Владимир Сурначёв (ум. ) — советский и российский музыкант, концертмейстер и музыкальный педагог
 31 августа — Ван Моррисон — североирландский автор-исполнитель и мультиинструменталист

Сентябрь 
 8 сентября —  (ум. ) — американский музыкант, клавишник и вокалист группы Grateful Dead
 15 сентября — Джесси Норман (ум. ) — американская оперная певица (сопрано, меццо-сопрано)
 18 сентября —  (ум. ) — американский автор-исполнитель
 20 сентября
 Гулназар Келди (ум. ) — советский и таджикский поэт и журналист, автор текста Национального гимна Республики Таджикистан
 Александр Столяров (ум. ) — советский и российский певец, солист Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота
 26 сентября
 Владимир Бурылёв (ум. ) — советский и российский оперный певец (баритон) и музыкальный педагог
 Гал Коста (ум. ) — бразильская певица
 Брайан Ферри — британский певец и автор песен, вокалист группы Roxy Music

Октябрь 
 4 октября — Людмила Туманова (ум. ) — советская и российская певица, гитаристка и автор песен
 13 октября — Кристоф (ум. ) — французский певец, музыкант и автор песен
 22 октября
  — американский певец, вокалист группы The Rascals
 Лесли Уэст (ум. ) — американский гитарист, автор песен и певец, один из основателей группы Mountain
 27 октября — Олег Мильштейн (ум. ) — советский, молдавский и российский композитор и аранжировщик, основатель и руководитель ВИА «Оризонт»
 30 октября — Ян Талих (ум. ) — чешский альтист

Ноябрь 
 11 ноября — Крис Дрэя — британский музыкант, ритм-гитарист и басист группы The Yardbirds
 12 ноября — Нил Янг — канадский певец, гитарист и автор песен, участник групп Buffalo Springfield и Crosby, Stills, Nash & Young
 15 ноября — Анни-Фрид Лингстад — шведская певица, вокалистка группы ABBA
 16 ноября — Пол Рэймонд (ум. ) — британский музыкант, гитарист и клавишник группы UFO
 26 ноября —  — британский музыкант, бас-гитарист группы Fleetwood Mac
 30 ноября
 Роджер Гловер — британский музыкант, автор песен и продюсер, басист группы Deep Purple
 Раду Лупу (ум. ) — румынский пианист

Декабрь 
 3 декабря — Игорь Шаповалов (ум. ) — советский и российский артист балета, балетмейстер, хореограф, режиссёр и педагог
 5 декабря — Джефф Эмерик (ум. ) — британский звукорежиссёр и музыкальный продюсер
 8 декабря — Юрий Марусин (ум. ) — советский и российский оперный певец (тенор)
 9 декабря — Рая Евлоева (ум. ) — советская и российская ингушская гармонистка, певица, композитор и хореограф
 16 декабря
 Франк Досталь (ум. ) — немецкий певец, автор песен и продюсер
  — британский певец и музыкант, гитарист группы The Hollies
 20 декабря — Питер Крисс — американский музыкант, основатель, барабанщик и вокалист группы Kiss
 24 декабря — Лемми (ум. ) — британский рок-музыкант, основатель, бас-гитарист и вокалист группы Motörhead
 25 декабря
 Ноэль Реддинг (ум. ) — британский музыкант, бас-гитарист группы The Jimi Hendrix Experience
 Михаил Юровский (ум. ) — советский и немецкий дирижёр
 27 декабря — Владимир Гайков (ум. ) — советский и российский ударник и музыкальный педагог
 29 декабря — Маржори Ноэль (ум. ) — французская певица

Без точной даты 
 Александр Галковский (ум. ) — советский и российский альтист и музыкальный педагог
 Ричард Туп (ум. ) — австралийский музыковед британского происхождения

Скончались 
 3 января — Фёдор Акименко (68) — украинский композитор, пианист и музыкальный педагог
 11 февраля — Эл Дубин (53) — американский поэт-песенник
 14 февраля — Эмильена д’Алансон (75) — французская актриса и танцовщица
 25 февраля — Мариу де Андради (51) — бразильский поэт, писатель, музыковед, искусствовед, критик и фотограф
 3 марта — Бланш Арраль (80) — бельгийская оперная певица (колоратурное сопрано)
 8 марта — Мусий Алексеенко (73) — русский и советский бандурист и торбанист
 12 марта — Дмитрий Астраданцев (41) — советский композитор и пианист
 14 марта — Франсиско Брага (76) — бразильский композитор и дирижёр
 2 апреля — Рудольф Мария Брайтхаупт (71) — немецкий пианист и музыкальный педагог
 9 апреля — Нурпеис Байганин (84/85) — казахский советский акын
 10 мая — Фриц фон Бозе (79) — немецкий пианист, музыкальный педагог и композитор
 26 июня — Николай Черепнин (72) — русский композитор и дирижёр
 21 июля — Михаил Анцев (79) — советский белорусский композитор, хоровой дирижёр и музыкальный педагог
 23 августа — Лео Борхард (46) — немецкий дирижёр российского происхождения
 30 августа — Арсен Арсенко (42) — советский белорусский оперный певец (баритон)
 6 сентября — Меджид Бейбутов (72) — азербайджанский советский певец-ханенде
 24 сентября — Архентинита (47) — испанская танцовщица и хореограф
 26 сентября — Бела Барток (64) — венгерский композитор, пианист и музыковед
 16 октября —  (60) — американский композитор итальянского происхождения
 17 октября — Морис Айо (83) — французский скрипач
 21 октября — Франц фон Блон (84) — немецкий композитор и дирижёр
 7 ноября —  (67) — американский автор песен и водевилей
 11 ноября — Джером Керн (60) — американский композитор
 19 ноября — Рут Альмен (75) — шведская пианистка, композитор и музыкальный педагог
 2 декабря — Евсей Белоусов (63) — русский и американский виолончелист и музыкальный педагог
 6 декабря — Макс Бендикс (79) — американский скрипач, дирижёр и музыкальный педагог
 11 декабря — Северин Айзенбергер (66) — польский пианист и композитор
 без точной даты
 Анастасия Дическу (57/58) — румынская оперная певица и музыкальный педагог, первый директор Бессарабской оперы
 Акбала Жангабылов (48/49) — казахский кюйши и домбрист

См. также